Slutspelet i Europamästerskapet i fotboll 1992 spelades mellan den 21 och 26 juni 1992.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Semifinaler

Sverige mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=SWE-GER
|nr       = 
|bild     = SWE-GER 1992-06-21.svg
|datum    = 21 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Tomas Brolin Kennet Andersson 
|mål2     =  Thomas Häßler Karl-Heinz Riedle
|arena    = Råsunda
|spelplats= Stockholm
|publik   = 28827
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=NED-DEN
|nr       = 
|bild     = NED-DEN 1992-06-22.svg
|datum    = 22 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 2
|efl      = ja
|mål1     = Dennis Bergkamp Frank Rijkaard 
|mål2     =  Henrik Larsen
|straffresultat = 4 – 5
|straffar1= Ronald Koeman Marco van Basten Dennis Bergkamp Frank Rijkaard Rob Witschge 
|straffar2=  Henrik Larsen Flemming Povlsen Lars Elstrup Kim Vilfort Kim Christofte
|arena    = Nya Ullevi
|spelplats= Göteborg
|publik   = 37450
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Källor 
 Uefa.com
 Rsssf.com

Slutspel